Schlotfeger steht für:
 Rohrkolben: Sumpfpflanze aus der Familie der Rohrkolbengewächse
 Schlotfeger (Gebäck): mit Schlagsahne gefülltes Konditoreierzeugnis
 Regionale Bezeichnung für Schornsteinfeger